Кусава — топоним Канады:
 Кусава — парк территории Юкон;
 Кусава — озеро территории Юкон;
 Кусава — река, течёт через провинцию Британская Колумбия и территорию Юкон.